Yorkville puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
Yorkville (Illinois)
Yorkville (Manhattan)
Yorkville (condado de Oneida, Nueva York)
Yorkville (Ohio)
Yorkville (Tennessee)
Yorkville (Wisconsin)